Диснейленд:

Тематические парки 
 Диснейленд — парк развлечений компании «Уолт Дисней» в городе Анахайме, штат Калифорния, США.
 Диснейленд — комплекс парков развлечений компании «Уолт Дисней» в городе Марн-ля-Вале в 32 км восточнее Парижа.
 Диснейленд — комплекс парков развлечений компании «Уолт Дисней» на острове Лантау в городе Гонконг.
 Диснейленд — комплекс парков развлечений компании «Уолт Дисней» в городе Токио.
 Диснейленд — комплекс парков развлечений компании «Уолт Дисней» в городе Шанхай.
 Диснейленд — комплекс парков развлечений компании «Уолт Дисней» в городе Орландо.

Другое 
 Диснейленд  — станция Гонконгского метрополитена.
 Диснейленд (телесериал)

См. также 
 Диснейуорлд